Joanna oder Joana bezeichnet:

 Joanna, weiblicher Vorname
 Joanna (1968), britischer Film von Michael Sarne
 Joanna (2010), polnischer Film von Feliks Falk
 Joanna (2013), polnischer Kurz-Dokumentarfilm Aneta Kopacz
 Joana (Lied), Lied von Roland Kaiser und gleichnamige Coverversion von Peter Wackel
Joanna (Schrift), von Eric Gill für Monotype Corporation Ltd. und H. Berthold AG, 1930